zidine, fortifikacije

BiH:
 Zidine (Novo Goražde, BiH), naselje u općini Novo Goražde
 Zidine (Tomislavgrad, BiH), naselje u općini Tomislavgrad